De dertiende etappe van de Ronde van Frankrijk 2012 werd verreden op 14 juli 2012 over een afstand van 215 kilometer van Saint-Paul-Trois-Châteaux naar Le Cap d'Agde.

Verloop 
Een vluchtersgroep bestaande uit vijf Fransen (Maxime Bouet, Samuel Dumoulin, Matthieu Ladagnous, Jimmy Engoulvent en Jérôme Pineau) aangevuld met Michael Mørkøv, Pablo Urtasun en Roy Curvers kreeg maximaal 9 minuten. Dan zette Orica-GreenEdge voor Matthew Goss de achtervolging in. In het groepje won Urtasun de supersprint. In het peloton was Peter Sagan de snelste.

Op 64 km van de streep sprong Mørkøv weg en pakte een minuut. Profiterend van een sterke zijwind trokken George Hincapie en Philippe Gilbert een waaier waardoor het peloton uit elkaar viel. Geen van de favorieten liet zich verschalken. 

Op de Mont Saint-Clair was het lied uit voor Mørkøv. Jurgen Van den Broeck en Cadel Evans, gevolgd door Bradley Wiggins snelden de koplopers voorbij.

Een aantal vluchters trachtten de massaspurt te ontlopen, maar het was André Greipel die zich op de meet de snelste toonde, voor Sagan die iets te laat kwam.

Tussensprint

Bergsprint

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Opgave
   Tony Gallopin (RadioShack-Nissan-Trek); opgave

Externe links
 De route van de 13e etappe op www.letour.fr
 Het verloop van de 13e etappe op touretappe.nl

13
Sportevenement in Occitanie
Sport in Hérault
Agde